Battery electric vehicle; zie Elektrische auto
 Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen